Schnéevoigt ist der Name von:

Georg Schnéevoigt (1872–1947), finnischer Dirigent
George Schnéevoigt (1893–1961), dänischer Kameramann und Filmregisseur